Sherif ist der Familienname folgender Personen:

 Amina Sherif (* 1999), deutsch-ägyptische Schachspielerin
 Mariella El Sherif (* 2004), österreichische Fußballspielerin
 Mayar Sherif (* 1996), ägyptische Tennisspielerin
 Muzafer Sherif (1906–1988), türkischer Sozialpsychologe
 Nour El-Sherif (1946–2015), ägyptischer Schauspieler
 Safwat El-Sherif (* 1933), ägyptischer Politiker
 Soraya Sherif (* 1934), ägyptische Mathematikerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:

 Šarīf
 Şerif